Wrangel sau Wrangell poate fi:

Wrangell, lanț muntos din Alaska
Muntele Wrangell, vulcan din Alaska
Parcul Național Wrangell-St.-Elias, o rezervație naturală din Alaska
Wrangell, oraș în Alaska
Wrangell, insulă lângă Alaska
Ferdinand von Wrangel, ofițer rus de origine balto-germană (1797–1870)
Piotr Wrangel, general rus (1878–1928)

Vezi și 
 Vranghel